St. Agustine o Saint Augustine puede referirse a:
Lugares
 San Agustín (Florida), Estados Unidos.
 St. Augustine (Illinois), Estados Unidos.
 St. Augustine (Maryland), Estados Unidos.
 Saint Augustine (Trinidad y Tobago)

Otros usos
 Saint Augustine, una canción de Moe
 Saint Augustine, una canción de Band of Horses